

Cinema
Tad – film del 1995 diretto da Rob Thompson.

Codici
TAD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Animas Co. di Trinidad (Stati Uniti d'America).
tad – codice ISO 639-3 della lingua tause.

Musica
Tad – gruppo musicale grunge statunitense.

Videogiochi
TAD Corporation – defunta software house giapponese dedita ai videogiochi arcade, attiva dal 1988 al 1993.

Onomastica
Tad – forma diminutiva inglese del nome Taddeo.